Fujia kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fujia (socken i Kina, Chongqing), 
 Fujia (socken i Kina, Shandong), 
 Fujia (köping i Kina, Chongqing)
 Fujia (köping i Kina, Shandong)
 Fujia (köpinghuvudort i Kina, Gansu Sheng, lat 33,82, long 105,95)
 Fujia (sockenhuvudort i Kina, Sichuan Sheng, lat 32,12, long 106,69)
 Fujia (köpinghuvudort i Kina, Liaoning Sheng, lat 43,28, long 123,81)

Robotskapade Kinaförgreningar